Neocentropogon är ett släkte av fiskar. Neocentropogon ingår i familjen Tetrarogidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kindpansrade fiskar
Neocentropogon